Орден Труда () — государственная награда Чехословацкой Социалистической Республики.

История 
Орден Труда учреждён на основании Постановления Правительства от 3 апреля 1951 года за № 30/1951, в соответствии с которым также был учреждён ряд орденов и знаков отличия, и, в том числе, принято Положение о присвоении почётного звания Героя Социалистического труда.

Статут 
Орден Труда вручался за значительные результаты в развитии экономической области, особенно в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и торговле, в государственной или иной службе, за особые достижения в научной, научно-исследовательской или культурной деятельности, за технические усовершенствования или изобретения, имеющие большое экономическое значение, а также за заслуги в повышении обороноспособности армии.

Знак ордена носится на правой стороне груди.

Для повседневного ношения предусмотрена планка 10 мм высотой и 38 мм шириной, обтянутая орденской лентой.

Орден Труда может быть присуждён посмертно. В этом случае знак ордена и документы передаются семье награждённого для вечного хранения.

Орден труда может вручаться трудовым коллективам учреждений и организаций.

Описание знака ордена 
Знак ордена изготавливается из серебра и представляет собой пятиконечную звезду красной эмали диаметром 40 мм, наложенную на шестерню, украшенную венком из пшеничных колосьев. В центре звезды круглый медальон с венком из липовых ветвей, над которыми восходит солнце. Выше композиции по окружности надпись: «Čest práci» (Честь труду).

Реверс знака повторяет аверс, но без эмали. В центральном медальоне лавровый венок окружает символ серпа и молота, под которыми:
 до 1960 года надпись «ČSR»
 после 1960 года — «ČSSR»

Знак ордена при помощи переходного кольца подвешен к орденской ленте синего цвета (цвет рабочей одежды) шириной 38 мм и длиной 55 мм со светло-синей полосой 15 мм ширины в центре.

Известные кавалеры 
 Андршт, Зденек — хоккеист (центральный нападающий) и деятель спорта.
 Войта, Ярослав — актёр.
 Гофман, Властислав — театральный художник, сценограф, график, архитектор, урбанист, теоретик архитектуры.
 Зеленский, Виктор Федотович — украинский советский учёный в области физики твердого тела и физического материаловедения, доктор технических наук, академик.
 Карпов, Николай Борисович — советский государственный деятель, инженер угольного производства.
 Лотарев, Владимир Алексеевич — советский конструктор авиационных двигателей, академик АН УССР.
 Нейман, Станислав — чешский актёр театра, кино и телевидения, педагог.
 Свобода, Йозеф — чехословацкий и чешский сценограф, изобретатель, главный художник Национального театра в Праге.
 Стеклы, Карел — кинорежиссёр, сценарист и актёр театра и кино.
 Судек, Йозеф — фотограф.
 Урбанек, Рудольф — историк-медиевист, педагог, доктор философии и доктор исторических наук, академик.

См. также 
 Шаблон:Орден Труда (ЧССР)

Ссылки 
 Order of Labour
 

Труд